Cecilia (naam), een meisjesnaam die is afgeleid van de Romeinse martelares Caecilia

Personen 
 Cecilia (heilige), een Romeinse martelares en katholieke heilige
 Cecilia (dochter van Zwentibold) (geboren ca. 899), dochter van Zwentibold en abdis van Susteren

 Cecilia Bartoli, een Italiaanse mezzosopraan
 Cecilia Beaux, een Amerikaans kunstschilderes
 Cecilia Bernardini, een Nederlands violiste
 Cecilia Callebert, een Vlaams pianiste en componiste
 Cecilia Cavendish-Bentinck, een grootmoeder van de Britse koningin Elizabeth II
 Cecilia Cheung, een Chinees-Australische zangeres en actrice
 Cécilia Ciganer-Albéniz, de tweede echtgenote van Nicolas Sarkozy
 Cecilia Coleman, een Amerikaanse jazz-pianiste, componiste en bandleidster
 Cecilia Colledge, een Britse kunstschaatsster
 Cecilia Cuțescu-Storck, een Roemeens kunstschilder
 Cecilia Hart, een Amerikaans actrice
 Cecilia Alberta Kloosterhuis, een Nederlandse ingenieur en schrijfster
 Cecilia Malmström, een Zweeds politicus en Europees Commissaris
 Cecilia McDowall, een Brits componiste
 Cecilia Muñoz-Palma, een Filipijns rechter
 Cecilia Rognoni, een Argentijnse hockeyspeelster
 Cecilia Roth, een Argentijnse actrice
 Cecilia Sandell, een Zweeds voetbalster 
 Cecilia Schelingová, een Slowaaks verpleegster (1916-1955)
 Cecilia Soto, een Mexicaans politica
 Cecilia Thornton, een Australisch schrijfster
 Cecilia Vennersten, een Zweedse popzangeres
 Cecilia Verheyden, een Belgisch filmregisseur
 Cecilia Wikström, een Zweeds politica, predikante en schrijfster
 Cecilia Yip, een Hongkongse actrice

 Cecilia van Baden (1839-1891)
 Cecilia van Baux (13e eeuw)
 Cecilia van Brandenburg, een Brandenburgse markgravin (15e eeuw)
 Cecilia van Frankrijk (1097 – na 1145)
 Cecilia van Griekenland en Denemarken (1911-1937)
 Cecilia Renata van Oostenrijk (1611-1644)
 Cecilia van Pruisen (1917-1975)
 Cecilia van Urgell (14e eeuw)
 Cecilia van York (1469-1507)
 Cecilia van Zweden (12e eeuw)
 Cecilia van Zweden (1540-1627)
 Cecilia van Zweden (1807-1844)

Plaatsen 
 Cecilia (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana

 Santa Cecilia (Eboli), een plaats in de Italiaanse gemeente Eboli
 Santa Cecília (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Santa Cecília (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Santa Cecilia (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
 Santa Cecilia del Alcor, een gemeente in de Spaanse provincie Palencia
 Santa Cecília do Pavão, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Santa Cecília do Sul, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul

Andere 
 Compagnie Cecilia, een theatergezelschap uit Gent
 Cecilia (Simon & Garfunkel), een nummer van Simon & Garfunkel
 Cecilia (folkband), een folkgroep uit Vlaanderen
 Cecilia of the Pink Roses, een stomme film uit 1918 van Julius Steger
 Cecilia Reyes, een stripfiguur uit de strips van Marvel Comics
 Cecilia Rock, een nummer van de Belgische band The Jokers uit 1960

Zie ook 
 Santa Cecilia (doorverwijspagina)
 Sainte-Cécile (doorverwijspagina)